Jermoljewa ist der Familienname folgender Personen:

 Sinaida Jermoljewa (1898–1974), sowjetisch-russische Mikrobiologin und Bakteriologin
 Wiktorija Jermoljewa (* 1978; Künstlername vkgoeswild), ukrainische Pianistin, siehe Viktoriya Yermolyeva